Rattenberg  ist Name folgender Orte:

in Deutschland
 Rattenberg (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rattenberg (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rattenberg (Wermelskirchen), Ortsteil der Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen 
 Rattenberg (Wernberg-Köblitz), Ortsteil des Marktes Wernberg-Köblitz, Landkreis Schwandorf, Bayern

in Österreich
 Rattenberg (Tirol), Stadt im Bezirk Kufstein, Tirol
 Rattenberg (Gemeinde Kappel), Ortschaft von Kappel am Krappfeld, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Rattenberg (Gemeinde Straßwalchen), Ort bei Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Rattenberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Rattenberg (Gemeinde Fohnsdorf), Katastralgemeinde von Fohnsdorf, Steiermark

Siehe auch:
 Ratzenberg